— до Второй мировой войны являлся Выставочным центром торгово-промышленной палаты Хиросимы ().

История 
В результате атомной бомбардировки 1945-го года был сильно повреждён, но уцелел, несмотря на то, что по горизонтали находился всего в 160 метрах от эпицентра. Здание частично обрушилось от ударной волны и выгорело от пожара; все люди, находившиеся в здании в момент взрыва, погибли. После войны Купол не был восстановлен (но был укреплён во избежание дальнейшего разрушения), и стал самым известным экспонатом, связанным с атомным взрывом. В 1996 году, несмотря на возражения китайских и американских властей, Купол Гэмбаку внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание было спроектировано в 1915 году архитектором Яном Летцелем, чехом по национальности, в непривычном в то время для японцев европейском стиле. До войны в нём проходили промышленные и торговые выставки, а с началом войны были размещены различные административные офисы.

Рядом с Атомным куполом, по другую сторону реки Ота, находится Мемориальный парк мира, расположенный на острове, оказавшемся практически в эпицентре взрыва. В парке находятся Мемориальный музей, несколько памятников, ритуальный колокол и кенотаф — коллективное надгробие погибшим от атомной бомбардировки.

Примечания

Ссылки 
 Раздел, посвящённый Куполу Гэмбаку на официальном сайте ЮНЕСКО

См. также 
 Фонтан Молитвы

Всемирное наследие в Японии
Атомная бомбардировка Хиросимы
Памятники Хиросимы
Памятники миру